Il Campionato mondiale Supersport 2006 è l'ottava edizione del campionato mondiale Supersport.

Il campionato piloti è stato vinto, per la seconda volta consecutiva, da Sébastien Charpentier sulla Honda CBR 600RR del team Winston Ten Kate Honda che ha preceduto di sette punti l'australiano Kevin Curtain sulla Yamaha YZF R6 del team Yamaha Motor Germany.

Il titolo costruttori è stato vinto dalla Honda che ha sopravanzato di 37 punti la Yamaha.

Piloti partecipanti 

fonte

Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Pirelli.

Calendario

Classifiche

Classifica Piloti

Sistema di punteggio

Costruttori

|}

Note

Collegamenti esterni 
 

2006
Supersport